Сазан — рід риб родини коропових (Cyprinidae), найвідоміший вид — Звичайний сазан
 Сазан — селище, Біляєвський район, Оренбурзька область, Росія

Див. також 
 Карабурун-Сазан